Trois navires de la Marine royale norvégienne ont porté le nom de HNoMS Glomma :
 Le  était un dragueur de mines de la classe Bangor lancé en 1940 sous le nom de HMS Bangor et renommé lors de son transfert en Norvège en 1945. Il a été démoli en 1961 ;
 Le  était un navire de guerre des mines de la classe Sauda construit sous le nom de AMS-153 aux États-Unis. Il a été transféré à la Belgique sous le nom de Bastogne en 1953, est revenu sous le contrôle des États-Unis en 1966 et a été renommé lors de son transfert en Norvège. Il a été démoli en 1966 ;
 Le  était un dragueur de mines de classe Alta mis en service en 1997 et vendu en 2009.

Homonymie de bateaux